

Toponyme 

En Australie
 Arden Anglican School

Au Danemark
 Arden (Danemark)

Au Canada
 Ardenode, Alberta
 Ardenville, Alberta
 Arden Park, British Columbia
 Arden, Manitoba
 Arden (Ontario)
 Ardendale (Ontario)

Au Royaume-Uni
 Arden, Dunbartonshire
 Arden, Glasgow
 Arden, Warwickshire (also: Forest of Arden)

Aux États-Unis
 Arden (Arkansas)
 Arden-Arcade (Californie)
 Arden (Delaware)
 Arden (Michigan)
 Arden (Missouri)
 Arden (Nevada)
 Arden (New York)
 Arden (Caroline du Nord)
 Arden (Pennsylvanie)
 Arden (Tennessee)
 Arden (Texas)
 Arden (Washington)
 Arden (comté de Barbour), en Virginie-Occidentale)
 Arden (comté de Berkeley), en Virginie-Occidentale)

Patronyme 

 Alice Arden ;
 Charles Noble Arden-Clarke, gouverneur colonial britannique ;
 Dale Arden, personnage fictif ;
 Daphne Arden, athlète britannique ;
 Don Arden ;
 Donn Arden ;
 Edwin Hunter Pendleton Arden ;
 Eve Arden, actrice américaine ;
 Elizabeth Arden ;
 Henri Arden, peintre belge ; 
 Jane Arden ;
 Jann Arden (1962-), chanteuse canadienne ;
 John Arden ;
 Mark Arden ;
  ;
 Michael Arden ;
 Richard Pepper Arden,  baron Alvanley;
 Roy Arden, photographe canadien ;
 Tom Arden, auteur australien ;
 Toni Arden, chanteur américain.

Œuvres 
 Arden, roman de Frédéric Verger sorti en 2013
 Enoch Arden, un poème de Alfred Tennyson
 film, un film réalisé par Christy Cabanne
 Arden de Faversham, une pièce de théâtre du

Voir aussi 
 Arden, une voiture anglaise
 Arden International, une écurie de sport automobile britannique
 Arden syntax
 Arden Theatre Company
 Arden Automobilbau GmbH, préparateur de voitures (Jaguar et Range Rover)
 Lemme d'Arden

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme